Masaru Nagaoka (jap. 長岡勝, Nagaoka Masaru; ur. 6 sierpnia 1962 w Otaru) – japoński skoczek narciarski. Najlepsze wyniki w Pucharze Świata osiągnął w sezonie 1986/1987, kiedy zajął 37. miejsce w klasyfikacji generalnej.

Brał udział w igrzyskach olimpijskich w Sarajewie i Calgary, ale bez sukcesów.

Igrzyska olimpijskie

Indywidualnie

Drużynowo

Starty M. Nagaoki na igrzyskach olimpijskich – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Puchar Europy

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Europy chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Europy 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Przypisy

Uwagi

Linki zewnętrzne 
 Profil na oficjalnej stronie FIS

Japońscy olimpijczycy
Japońscy skoczkowie narciarscy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1984
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1988
Sportowcy związani z Otaru
Ludzie urodzeni w Otaru
Urodzeni w 1962